100 steht für:
 die natürliche Zahl 100, siehe Hundert
 100, das Jahr 100 n. Chr.
 Audi 100, deutsches Automobil
 Fokker 100, Strahlverkehrsflugzeug 
 Bombardier Canadair Regional Jet 100, Regionalflugzeugtyp
 100 (Continue), ein  HTTP-Statuscode, siehe HTTP-Statuscode #1xx – Informationen

Siehe auch:

 Hundert (Begriffsklärung)